W Rumunii
 Urmeniș – gmina w okręgu Bistrița-Năsăud
 Urmeniș – wieś w okręgu Bistrița-Năsăud, w gminie Urmeniș
 Urmeniș – wieś w okręgu Marmarosz, w gminie Băița de sub Codru